

Miejscowości w USA 
 Laurel Hill – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Okaloosa
 Laurel Hill – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland
 Laurel Hill – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax

Gminy w USA 
 Laurel Hill (ang. Laurel Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Scotland